|-
| 149901 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149902 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149903 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149904 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149905 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149906 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149907 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149908 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149909 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149910 - || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149911 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149912 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149913 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149914 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149915 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149916 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149917 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149918 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149919 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149920 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149921 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149922 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149923 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149924 - || || 27 de setembre de 2005 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 149925 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149926 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149927 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149928 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149929 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149930 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149931 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149932 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149933 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149934 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149935 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149936 - || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149937 - || || 30 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149938 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149939 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149940 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149941 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149942 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149943 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149944 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149945 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149946 - || || 24 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149947 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149948 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149949 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149950 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149951 - || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149952 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149953 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149954 - || || 9 d'octubre de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 149955 - || || 9 d'octubre de 2005 || Hormersdorf || J. Lorenz
|-
| 149956 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149957 - || || 4 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149958 - || || 7 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149959 - || || 7 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149960 - || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149961 - || || 5 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149962 - || || 6 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149963 - || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149964 - || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149965 - || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149966 - || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149967 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149968 - || || 11 d'octubre de 2005 || Nogales || Tenagra II
|-
| 149969 - || || 8 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149970 - || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149971 - || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149972 - || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149973 - || || 9 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149974 - || || 4 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149975 - || || 22 d'octubre de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 149976 - || || 24 d'octubre de 2005 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 149977 - || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149978 - || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149979 - || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149980 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149981 - || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149982 - || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149983 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149984 - || || 24 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149985 - || || 24 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149986 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149987 - || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149988 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149989 - || || 22 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149990 - || || 22 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149991 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149992 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149993 - || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149994 - || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149995 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149996 - || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149997 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149998 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149999 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 150000 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

9